Binion's Horseshoe, noto anche come The Horseshoe – hotel e casinò di Las Vegas
 The Horseshoe – film del 1912 diretto da Otis Thayer